Ulrichshof può riferirsi a:
 Ulrichshof – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Ulrichshof (oggi Olszyna) – frazione del comune polacco di Ustronie Morskie